Waxing ist:

 eine Form der Haarentfernung im Intimbereich, siehe Brazilian Waxing;
 die Großgemeinde Waxing (洼兴镇) des Kreises Bayan in der chinesischen Stadt Harbin, siehe Waxing (Bayan).